Черня́вский () — фамилия польского происхождения; также топоним.

Фамилия

А 
 
 Чернявский, Анатолий Ипполитович (1923—2007) — советский летчик, Заслуженный пилот СССР.

В 
 Чернявский, Валентин Семёнович — член Совета Федерации и депутат ГД РФ
 
 Чернявский, Виктор Иванович (род. 1952) — украинский государственный и политический деятель.
 Чернявский, Виталий Геннадиевич (1920—2005) — советский разведчик, журналист и писатель.

Г 
 
 Чернявский, Григорий Маркелович (1926—2021) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАН.

Д

Е 
 Чернявский, Евгений Александрович (род. 1984) — российский профессиональный баскетболист.

З 
 Чернявский, Зельман Мошкович (1903—1968) — советский кинооператор.

И 
 
 Чернявский, Илья Зиновьевич (1917—1994) — советский архитектор.

К 
 Чернявский, Кодрат Андреевич (в монашестве Корнилий; 1781—1875) — игумен Русской православной церкви.
 Чернявский, Константин Родиславович (род. 1959) — скульптор.

М

Н 
 Чернявский, Никита Антонович (1920—1993) — украинский советский поэт, прозаик, журналист.

О 
 
 Чернявский, Осип — русский писатель XVIII века.

П 
 Чернявский, Пётр Николаевич (род. 1986) — украинский музыкант.

С

Ф 
 
 Чернявский, Феликс Борисович (1935—2007) — зоолог, директор института биологических проблем Севера ДВО РАН (1992—2005).

Ш 
 Чернявский, Шарль (1900—1976) — французский художник, график, живописец.
 Чернявский, Шлойме Борисович (1909—1974) — еврейский поэт.

Двойная фамилия 
 Феофан (Шиянов-Чернявский) (в миру Феодор Григорьевич Шиянов-Чернявский; 1744—1812) — епископ Русской православной церкви, епископ Полтавский и Переяславский.

Топоним 
 Чернявский — посёлок в Новосибирской области России.

См. также 
 Чернявская
 Чернявские

Примечания